Толстоклювый виреон () — вид воробьинообразных птиц из семейства виреоновых. Подвид V. c. approximans с острова Провиденсия иногда считают подвидом V. pallens, либо отдельным видом.

Распространение 
Гнездятся в Вест-Индии на Багамских островах, островах Теркс и Кайкос, на острове Тортуге (Гаити), и на островках у побережья Кубы. Изредка случаются залёты на юг Флориды (США).

Описание 
Длина тела приблизительно 14 см. Голова и спинка оливково-зелёные, низ желтовато-белый. Хвост и крылья тёмные, но на каждом из них имеется по две белых полоски.

Биология 
Питаются почти исключительно насекомыми. Гнездо чашеобразное. В кладке бывает 2-3 белых яйца с тёмными пятнами. В их насиживании участвуют и самец, и самка.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
https://www.hbw.com/species/thick-billed-vireo-vireo-crassirostris

Виреоны